Charles Geerts (ondernemer), een Nederlands ondernemer
 Charles Geerts (voetballer), een Belgisch voetballer
 Karel Hendrik Geerts, een beeldhouwer